Куп Шпаније у кошарци или Куп Краља () годишње је кошаркашко такмичење у Шпанији. Прво издање приређено је 1933. године. Организацијом се бави АЦБ лига.

Од 1987. године игра се фајнал ејт (турнир осморице). На крају првог дела сезоне, првих осам тимова АЦБ лиге се пласирају на турнир. Такмичење траје четири дана и игра се у раније одабраном граду домаћину.

Победници по сезонама

Пре АЦБ ере

АЦБ ера

Титуле по тимовима

Види још 
 АЦБ лига
 Суперкуп Шпаније у кошарци

Спољашње везе 
 Сајт АЦБ лиге 

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Шпанији